Gütergemeinschaft steht für:
 Kollektiveigentum, Eigentumsverhältnisse einer Gemeinschaft
 Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde, Lebensform im Urchristentum
 Gütergemeinschaft (Ehe), familienrechtlicher Güterstand

Siehe auch: